"On Every Street" is een nummer van de Engelse rockband Dire Straits. Het verscheen voor het eerst op het gelijknamige laatste studioalbum van de band: On Every Street. Er werd geen reclame voor deze single gemaakt.

Radio 2 Top 2000 

Single uit 1992
Nummer van Dire Straits